Trà Tân (Bình Thuận)
 Trà Tân (Quảng Nam)
 Trà Tân (Quảng Ngãi)